Франси́ско де Сурбара́н (, крещён 7 ноября 1598, Фуэнте-де-Кантос, Эстремадура — 27 августа 1664, Мадрид) — испанский художник, представитель севильской школы живописи.

Биография 
Сурбаран родился в городке Фуэнте-де-Кантос (провинция Эстремадура). Учился живописи в Севилье, в школе Хуана де Роэласа (исп.).

В 1617—1618 годах Сурбаран жил и работал в небольшом городке Эстремадуры — Льерене, затем вернулся в Севилью и до 1633 года непрерывно жил там.

В 1622 году он уже был известным мастером, получал заказы для храмов и монастырей. В 1626—1627 годах по контракту с орденом доминиканцев он пишет 21 картину на религиозные сюжеты, в том числе знаменитую картину «Христос на кресте». В 1628—1630 годах Сурбаран пишет цикл картин о святом Педро Ноласко и цикл картин о жизни св. Бонавентуры.

В 1631 году Сурбаран создаёт одно из лучших своих творений — картину «Апофеоз св. Фомы Аквинского», которая была признана шедевром ещё современниками живописца.

В 1634 году художник совершил путешествие в Мадрид, где получил титул придворного живописца. В Мадриде при работе над украшением недавно построенного дворца Буэн-Ретиро мастер отошёл от религиозной тематики — им был написан цикл из десяти полотен, изображающих подвиги Геркулеса (ныне в музее Прадо), а также историко-монументальное полотно «Оборона Кадиса».

Изучение работ великих итальянских живописцев и общение с другими видными мастерами, работавшими в столице, обогатило творчество художника. После возвращения в Севилью он написал прекрасную серию картин для монастыря в Хересе — наиболее известны «Благовещение», «Рождество» и «Поклонение волхвов».

Постепенно его слава росла, вновь основываемые в Южной Америке монастыри наряду с испанскими охотно заказывали у Сурбарана картины. На конец 1630-х годов приходится пик творческой активности и популярности художника.

В поздний период творчества Сурбаран обращается к лирическим образам Христа и Богоматери в детстве — «Мадонна с младенцем», «Отрочество Мадонны».

В 1658—1664 годах Сурбаран жил в Мадриде. Его популярность шла на спад; несмотря на поддержку друга Диего Веласкеса он, забытый заказчиками, испытывал материальные трудности.

Умер Сурбаран в Мадриде 27 августа 1664 года.

Творчество 
В самом начале своей деятельности поставив себе за правило писать не иначе, как с натуры, Сурбаран не отступал от этого правила в течение всей своей жизни. Композиция в его картинах при правильности рисунка по большей части несложная и заключает в себе очень немного фигур, отличающихся благородством, поставленных в естественные, простые позы и прекрасно задрапированных. В колорите и светотени Сурбаран подражал Микеланджело да Караваджо (вследствие чего был прозван «испанским Караваджо»), сообщая переднему плану поразительную рельефность через сопоставление сильного света с глубокими тенями.

В период творческого расцвета Сурбаран удачно сочетал монументальность и суровость образов (главным образом святых), с их внутренней выразительностью. В 1650-х годах в его картинах появились черты лиричности и эмоциональной взволнованности.

Известные картины 
 Христос на кресте (1627; институт искусств, Чикаго).
 Видения св. Педро Ноласко (1629; Прадо, Мадрид).
 Погребение св. Бонавентуры (1629; Лувр, Париж).
 Св. Маргарита (1631; Национальная галерея, Лондон).
 Апофеоз св. Фомы Аквинского (1631; Музей искусств, Севилья).
 Св. Андрей (1632; Будапешт).
 Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой (1633; Музей Нортона Саймона, Пасадина).
 Подвиги Геракла (1634; Прадо, Мадрид).
 Геракл борется с лернейской гидрой
 Геракл борется с немейским львом
 Геракл раздвигает горы Кальпе и Абила
 Смерть Геракла
 Оборона Кадиса (1634; Прадо, Мадрид).
 Св. Аполлония (1636; Лувр, Париж).
 Святой Лаврентий (1636 год; Эрмитаж)
 Поклонение пастухов (1639; Музей изящных искусств, Гренобль).
 Святой Бонавентура (1640—1650); Галерея старых мастеров, Дрезден
 Св. Франциск (1658; Мюнхен).
 Отрочество Богоматери (Около 1658—1660; Эрмитаж, Санкт-Петербург).
 Иаков и его двенадцать сыновей — серия из тринадцати картин; 12 находятся в Оклендском замке, епископство Окленд, Англия, и одна — в замке Гримсторп, Линкольншир.

Примечания

Ссылки 
 Картины Франсиско де Сурбарана на сюжеты из жизни Святого Франциска Ассизского
 Francisco de Zurbaran Сайт посвященный художнику (англ. язык)

Художники Испании XVII века
Художники барокко
Мастера натюрморта Испании
Персоналии:Золотой век Испании